Чемпионат Европы по фигурному катанию 2002 года проходил в Лозанне (Швейцария). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель России Алексей Ягудин, у женщин победила представитель России Мария Бутырская. Среди пар победу одержали представители России Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах чемпионами Европы стали представители Франции Марина Анисина и Гвендаль Пейзера.

Количество медалей

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

 * WD = Снялись с соревнования

Танцы 

 * WD = Снялись с соревнования

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
2002 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Швейцарии в 2002 году
Январь 2002 года
Фигурное катание
Международные соревнования по фигурному катанию в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Швейцарии